En passer er et tegneredskab til cirkler og buer. Passer kan også have følgende betydninger:

 Passer (efternavn)
 Dirch Passer
 Passer (fugl), en slægt af spurvefugle
 Passeri, sangfugle, en undergruppe af spurvefuglene
 Passeridae, en fuglefamilie inden for ordenen af små, frøædende spurvefugle
 Passeriformes, den største orden inden for fuglene
 Passer domesticus, gråspurv
 Passer rating, en statistik der bruges til at måle en NFL-Quarterbacks effektivitet
 Passirio, flod i Sydtyrol med det tyske navn Passer

Se også 
 Passer passer piger, en dansk film med Dirch Passer
 Passeren, et stjernebillede